Abu har flere betydninger:
 Abu (vulkan) – en vulkan på den japanske ø Honshū
 Abu, Yamaguchi – en by i Japan
 Mount Abu – det højeste bjerg i den indiske delstat Rajasthan
 Abu (abe) – var en abe i filmen Aladdin
 Abu (delnavn) – del af nogle arabiske navne
 ABU (firma) – var et solidt svensk foretagende, der lavede fiskegrej. Hedder i dag ABU-Garcia AB (Sverige) med hovedsæde i USA . Er en del af et større konglomerat af fiskegrejsproducenter Pure Fishing .